Palo durillo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Prunus mahaleb.
 El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.